Równica – szczyt górski (884,6 m) w Beskidzie Śląskim
 Równica – potok w woj. dolnośląskim, dopływ Waliszowskiej Wody
 Równica – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Zbiczno